Steinmetzplatz steht für:
 Steinmetzplatz (Berlin), siehe Liste der Straßenbrunnen im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg
 Steinmetzplatz (Linz), siehe Ottensheimer Straße (Linz)

Siehe auch:
 Steinmetzstraße